Чудцы:
 Чудцы — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Чудцы — посёлок в Бокситогорском районе Ленинградской области.